Die 37. Rallye Deutschland war der 10. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2019. Sie dauerte vom 22. bis zum 25. August 2019 und es wurden insgesamt 19 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Die Rallye Deutschland ging bei sommerlichem und trockenem Wetter durch die Renntage. Die Ausgabe 2019 stand ganz im Duell zwischen Ott Tänak (Toyota) und Thierry Neuville (Hyundai). Beide fuhren mehrere WP-Siege heraus und waren bis zum Samstagnachmittag nur durch wenige Sekunden getrennt. Bei der WP Panzerplatte kam es zur Vorentscheidung als sich Neuville einen Reifenschaden einhandelte und das Rad wechseln musste. Dies kostete gut eineinhalb Minuten und brachte ihn um die Chance auf den Sieg. Tänak verwaltete seine Führung fortan. Dennoch musste er in der letzten WP noch ein wenig zittern um den Sieg, weil in der Powerstage eine der Vorderradbremsen einen Defekt hatte.

Enttäuschend verlief die Asphalt-Rallye für Sébastien Ogier, da sein Citroën C3 WRC nur mit starkem Untersteuern zu fahren war verlor er kontinuierlich Zeit. Er konnte mit dem Tempo von Tänak und Neuville nicht mithalten und hielt sich an dritter Stelle, bis er von Kris Meeke und Jari-Matti Latvala (beide Toyota) überholt wurde.

Das M-Sport-Team hatte mit dem Auto von Teemu Suninen schon bei der zweiten WP technische Probleme. Am Samstag zeigte Suninen mit schnellen Zeiten sein Potenzial auf. Sonst gab es für das britische Rallye-Team nicht viel zu holen, Gus Greensmith war mit dem neunten Rang bester Pilot mit einem Ford Fiesta RS WRC.

Der Sieger Ott Tänak hatte zu diesem Zeitpunkt fünf WM-Läufe gewonnen in der bisherigen Saison 2019. Der Este führte die Weltmeisterschaftstabelle mit 33 Zählern Vorsprung auf Neuville an.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 52 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Website: https://www.wrc.com/
 Offizielle Website https://www.adac-rallye-deutschland.de/

Einzelnachweise 

Deutschland
2019